Кусаинов () — казахская фамилия. Известные носители:
 Кусаинов, Абельгази Калиакпарович (род. 1952) — казахстанский государственный деятель.
 Кусаинов, Амангельды Кусаинович (род. 1942) — советский и казахстанский учёный-историк.
 Кусаинов, Амирлан Айдарбекович (1957—2021) — Президент и ректор Казахской головной архитектурно-строительной академии. Ректор Казахско-Американского университета
 Кусаинов, Айтпай Бекболатович (1936—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Кусаинов, Аубакир (1926—1979) — передовик советского производства, Герой Социалистического Труда.
 Кусаинов, Даулбай Мейрамович — казахский государственный и общественный деятель.
 Кусаинов, Каирбек Кусаинович — аким города Кокшетау (1996—1997)
 Кусаинов, Сакан Кусаинович (1917—1989) — казахский советский партийный и государственный деятель.

См. также